39P kan syfta på:

 39P/Oterma - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-07M - en rysk Progress farkost.